Amerikai Egyesült Államok
 Tiller (Oregon)
 Norvégia
 Tiller (Trondheim)